Унтерзиггенталь () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Баден-Аргау.  Население составляет 6393 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код  —  4044.

Ссылки
 Официальная страница